Хари Пейтон (; род. 16 мая 1972, Огаста, Джорджия, США) — американский актёр и продюсер.

Биография 
Хари родился Огасте, Джорджия. Женат на актрисе Стейси Рид. Имеет двоих детей.

Избранная фильмография

Кино и телевидение

Игры

Примечания

Ссылки